Даурия:
 Даурия — историческое название части территории Забайкалья.
 «Даурия» — исторический роман Константина Седых, 1948 г.
 «Даурия» — художественный фильм Виктора Трегубовича по мотивам романа «Даурия», 1971 г.
 «Даурия» — региональная авиакомпания, базирующаяся в Чите.
 Даурия — железнодорожная станция Забайкальской железной дороги.
 Даурия — посёлок в Забайкальском районе Забайкальского края.
 Dauria Aerospace — частная российская космическая компания.
 «Даурия» — альбом группы «Калинов мост» 2018 года.